El Dorado, naziv legendarne "zemlje zlata" u unutrašnjosti sjeverne Južne Amerike
El Dorado Hills (Kalifornija), naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Kalifornija
Eldorado (Teksas), grad u američkoj saveznoj državi Teksas
Eldorado (Illinois), grad u američkoj saveznoj državi Ilinois
El Dorado (1966.), američki akcijski pustolovni vestern iz 1966.